Ons vir jou Suid-Afrika (album)
Ons vir jou Suid-Afrika (nummer)